Spineli ima više značenja:
 Spineli (Avelino)
 Spineli (Napulj)
 Spineli (Salerno)
 Spineli (Trevizo)